Böheim bzw. Boeheim ist der Familienname folgender Personen:

 Buddy Boeheim (* 1999), amerikanischer College-Basketballspieler
 Charlotte Dorothea Böheim (1782–1831), deutsche Schauspielerin und Sängerin (Sopran)
 Ferdinand Carl Boeheim (1794–1835), österreichischer Kommunalbeamter und Lokalhistoriker
 Franz Böheim (1909–1963), österreichischer Schauspieler
 Hans Böheim (um 1458–1476), deutscher Prediger und Märtyrer, siehe Hans Böhm (Pauker von Niklashausen)
 Jim Boeheim (* 1944), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Josef Böheim (1846–1919), österreichischer Politiker
 Joseph Michael Böheim (1752–1811), deutscher Schauspieler und Lyriker
 Karl Böheim (1830–1870), österreichischer Maler
 Marianne Böheim (1759–1824), deutsche Schauspielerin
 Wendelin Boeheim (1832–1900), österreichischer Offizier und Waffenkundler

Siehe auch:
 Behaim
 Beheim
 Bohemus